Lüben steht für:
 Lüben, niederschlesische Stadt, siehe Lubin
 Lüben (Nahrendorf), Ortsteil der Gemeinde Nahrendorf, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Lüben (Wittingen), Ortsteil der Stadt Wittingen, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Herzogtum Lüben, historisches Territorium in Schlesien

Personen:
 Adolf Lüben (1863–1951), deutscher DDP- und CDU-Politiker sowie Amtshauptmann in Grevesmühlen und MdL
 August Lüben (1804–1873), deutscher Pädagoge
 Johann Lüben (1821–1889), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Groß Lüben
 Klein Lüben
 Lübben (Begriffsklärung)
 Luben